Monte Sacro, collina di Roma
Monte Sacro, quartiere e zona urbanistica di Roma
Monte Sacro Alto, quartiere di Roma
Monte Sacro, monte di Mattinata in provincia di Foggia sede di un'antica abbazia benedettina della SS. Trinità 
Gelbison, il Monte Sacro nel Cilento (Campania)

Pagine correlate 
 Sacro Monte